Mondiali 1999 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1999:

Aquathlon 
Campionati del mondo di aquathlon del 1999 – 2ª edizione

Arrampicata 
Campionato del mondo di arrampicata 1999 – 7ª edizione

Atletica leggera 
Campionati del mondo di atletica leggera 1999 – 7ª edizione

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 1999 – 50ª edizione

Badminton 
Campionati mondiali di badminton 1999 – 11ª edizione

Beach volley 
Campionati mondiali di beach volley 1999 – 2ª edizione

Biathlon 
Campionati mondiali di biathlon 1999 – 37ª edizione

BMX 
Campionati mondiali di BMX 1999 – 4ª edizione

Bob 
Campionati mondiali di bob 1999 – 48ª edizione

Calcio 
Campionato mondiale di calcio femminile 1999 – 3ª edizione

Canoa 
Campionati mondiali di canoa/kayak 1999 – 30ª edizione
Campionati mondiali di canoa/kayak slalom 1999 – 26ª edizione

Canottaggio 
Campionati del mondo di canottaggio 1999 – 29ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1999 – 96ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1999 – 72ª edizione

Ciclismo indoor 
Campionati del mondo di ciclismo indoor 1999 – 44ª edizione

Ciclocross 
Campionati del mondo di ciclocross 1999 – 50ª edizione

Cricket 
Coppa del Mondo di cricket 1999 – 7ª edizione

Curling 
Campionato mondiale di curling maschile 1999 – 41ª edizione
Campionato mondiale di curling femminile 1999 – 21ª edizione

Duathlon 
Campionati del mondo di duathlon del 1999 – 10ª edizione

Duathlon long listance 
Campionati del mondo di duathlon long listance del 1999 – 3ª edizione

Endurance 
Campionato mondiale di Endurance (motociclismo) 1999 – 20ª edizione

Football americano 
Campionato mondiale di football americano 1999 – 1ª edizione

Freestyle 
Campionati mondiali di freestyle 1999 – 8ª edizione

Ginnastica aerobica 
Campionati mondiali di ginnastica aerobica 1999 – 5ª edizione

Ginnastica artistica 
Campionati mondiali di ginnastica artistica 1999 – 34ª edizione

Ginnastica ritmica 
Campionati mondiali di ginnastica ritmica 1999 – 23ª edizione

Hockey in-line 
Campionati mondiali di hockey in-line 1999 – 5ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio maschile 1999 – 63ª edizione
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio femminile 1999 – 5ª edizione

Hockey su pista 
Campionato mondiale maschile di hockey su pista 1999 – 34ª edizione

Ironman 
Campionati del mondo Ironman del 1999 – 23ª edizione

Judo 
Campionati mondiali di judo 1999 – 21ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 1999 – 51ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 1999 – 51ª edizione

Motocross 
Campionato mondiale di motocross 1999 – 43ª edizione

Motonautica 
Campionato mondiale classe 1 offshore 1999 – 36ª edizione
Campionato mondiale formula 1 motonautica inshore 1999 – 19ª edizione

Mountain bike 
Campionati del mondo di mountain bike 1999 – 10ª edizione

Netball 
Campionati mondiali di netball 1999 – 10ª edizione

Pallamano 
Campionato mondiale di pallamano maschile 1999 – 16ª edizione
Campionato mondiale di pallamano femminile 1999 – 14ª edizione

Pattinaggio artistico 
Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle 1999 – 44ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1999 – 89ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1999 – 91ª edizione
Campionati mondiali di pattinaggio di velocità a rotelle 1999 – 38ª edizione

Pentathlon moderno 
Campionati mondiali di pentathlon moderno 1999 – 41ª edizione

Pugilato 
Campionati mondiali di pugilato dilettanti 1999 – 10ª edizione

Rally 
Campionato del mondo rally 1999 – 27ª edizione

Rugby a 15 
Coppa del Mondo di rugby 1999 – 4ª edizione

Scherma 
Campionato mondiale di scherma 1999 – 47ª edizione

Sci alpino 
Campionati mondiali di sci alpino 1999 – 35ª edizione

Sci di fondo 
Campionati mondiali di sci nordico 1999 – 42ª edizione

Short track 
Campionati mondiali di short track 1999 – 24ª edizione

Skeleton 
Campionati mondiali di skeleton 1999 – 12ª edizione

Slittino 
Campionati mondiali di slittino 1999 – 33ª edizione

Snowboard 
Campionati mondiali di snowboard 1999 – 3ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1999 – 70ª edizione maschile e 13ª femminile

Superbike 
Campionato mondiale Superbike 1999 – 12ª edizione

Supercross 
Campionato mondiale di supercross 1999 – 8ª edizione

Supersport 
Campionato mondiale Supersport 1999 – 1ª edizione

Taekwondo 
Campionati mondiali di taekwondo 1999 – 14ª edizione

Tennistavolo 
Campionati mondiali di tennistavolo 1999 – 45ª edizione

Tiro a volo 
Campionati mondiali di tiro a volo 1999 – 28ª edizione

Tiro con l'arco 
Campionati mondiali di tiro con l'arco 1999 – 40ª edizione

Trampolino elastico 
Campionati mondiali di trampolino elastico 1999 – 21ª edizione

Trial 
Campionato mondiale di trial 1999 – 25ª edizione

Triathlon 
Campionati del mondo di triathlon del 1999 – 11ª edizione

Triathlon long distance 
Campionati del mondo di triathlon long distance del 1999 – 6ª edizione

Twirling 
Campionati mondiali di twirling 1999 – 20ª edizione

Windsurf 
Campionati mondiali di windsurf 1999 – 16ª edizione

Winter triathlon 
Campionati del mondo di winter triathlon del 1999 – 3ª edizione